Kronoberg este un län din Suedia. Reședința sa este orașul Växjö.

Geografie

Zone urbane 
Următoarele sunt cele mai mari zece zone urbane din comitat (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei:

Demografie

Administrație 
Kronobergs län este compus din următoarele comune:
 Alvesta
 Lessebo
 Ljungby
 Markaryd
 Tingsryd
 Uppvidinge
 Växjö
 Älmhult

Note 

Län în Suedia